

Топоніми 
 Абу — містечко в Японії, у префектурі Ямаґуті.
 Абу — гора в Індії.

Інше 
 Абу — префікс у семітських мовах.
 Академія будівництва України
 Асоціація благодійників України